Giovanni Fontana, imprenditore, designer e stilista italiano
Giovanni Fontana, fratello di Domenico e architetto tardomanierista
Giovanni Angelo Fontana, uomo politico 
Giovanni Fontana, poeta e teorico della poesia pre-testuale
Giovanni Fontana, scienziato, medico e umanista del Quattrocento
Giovanni Fontana, hockeista italiano.
Giovanni Fontana, vescovo di Ferrara tra XVI e XVII secolo.
Giovanni Fontana, vescovo di Cesena tra XVII e XVIII secolo.
Giovanni Fontana (1821-1893), scultore che ha riprodotto la statua di Shakespeare in Leicester Square a Londra
 Giovanni Maria Fontana, architetto
 Giovanni Fontana, scrittore e storico